National Basketball League (en español: Liga Nacional de Baloncesto) puede referirse a:

National Basketball League, liga de baloncesto profesional de Estados Unidos disputada  desde 1937 hasta 1949;
National Basketball League, torneo profesional de baloncesto de Australia;
National Basketball League of Canada, liga profesional de baloncesto en Canadá fundada en 2011;
National Basketball League, primera liga de baloncesto profesional, disputada en Estados Unidos desde 1898 hasta 1904.
National Basketball League, liga menor de baloncesto de China, llamada Chinese Basketball League (CBL) hasta 2006;